Intertoto kup 2008. je bilo europsko međunarodno natjecanje nogometnih klubova koje se u ovoj sezoni posljednji put održalo.

1. kolo  

Prve utakmice bile su na rasporedu 21. i 22. lipnja 2008, a druge 28. i 29. lipnja 2008.
      

!colspan="5"|Južno-mediteranska regija
|-

|-
!colspan="5"|Središnjo-istočna regija
|-

|-
!colspan="5"|Sjeverna regija
|-

|}

2. kolo 

Prve utakmice su se igrale 5. i 6. srpnja 2008., dok se druge utakmice igrale 12. i 13. srpnja iste godine.

!colspan="5"|Južno-mediteranska regija 
|-

|-
!colspan="5"|Središnjo-istočna regija
|-

|-
!colspan="5"|Sjeverna regija
|-

|}

3.kolo 

Prve utakmice su se igrale 19. i 20. srpnja 2008., a uzvrati su bili sedam dana kasnije.

!colspan="5"|Južno-mediteranska regija

|-
!colspan="5"|Centralno-istočna regija
|-

|-
!colspan="5"|Sjeverna regija
|-

|}

Pobjednici 

Pobjednici Intertoto kupa kvalificirali su se u 2. pretkolo kupa UEFA.

Pobjednici su: 

  Aston Villa
  Deportivo La Coruña
  Elfsborg
  Grasshopper Zürich
  Napoli
  Rennes
  Rosenborg
  Sporting Braga
  Sturm Graz
  Stuttgart
  Vaslui

Vidi još 
 
 UEFA Liga prvaka 2008./09.
 Kup UEFA 2008/09.

Vanjske poveznice 

 Službene stranice
 UEFA-ine regije
 Službena pravila Intertoto kupa

 2008